OTP Bank, Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankja
 OTP Ingatlanpont, magyar ingatlaniroda
 OTP Jelzálogbank, az OTP Bank leányvállalata
 OTP, egyszeri érvényességű jelszó
 OTP, a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtér IATA kódja
 Oulun Työväen Palloilijat, finn labdarúgóklub rövidneve
lásd még
 OTP lakóház (egyértelműsítő lap)